ES, E.S.,Es або es може відноситись до:
 Ейнштейній, символ «Es» — штучний хімічний елемент
 Ексасекунда — одиниця вимірювання часу в системі SI
 Ексасіменс — одиниця вимірювання електричної провідності у системі SI
 Експертна система у контексті штучного інтелекту ()
 Двобуквений код стандарту ISO 3166-1 для Іспанії
 Двобуквений код стандарту ISO 639 для іспанської мови
 .es — національний інтернет-домен верхнього рівня для Іспанії
 Двобуквений код стандарту ISO 3166-2 для штату Еспіріту-Санту у Бразилії: BR-ES
 ЄС ЕОМ — радянська серія IBM-сумісних комп'ютерів ()
 Ensemble Studios — американська компанія, розробник комп'ютерних ігор
 Lexus ES — серія автомобілів
 Eurostar — європейська залізнична мережа
 Emirates Stadium — стадіон футбольного клубу Арсенал у Лондоні
 Endless Space — комп'ютерна глобальна покрокова стратегія
 Es — операційна система, розроблена Nintendo і Google

Див. також 
 С (кирилиця)